Las zapatillas rojas puede referirse a:

 Las zapatillas rojas, cuento de Hans Christian Andersen, publicado en 1845;
 Las zapatillas rojas, película británica de 1948;
 Las zapatillas rojas, película de animación de 1989;
 Las zapatillas rojas, musical, basado en la película de 1948, producido en Broadway en 1993;
 El club de las Zapatillas Rojas, novela infantil-juvenil de Ana Punset, publicada en 2020.

¿Época?